Муезе́рка — топоним в Республике Карелия.

 Муезерка (станция) — железнодорожная станция на 236,1 км Западно-Карельской магистрали.
 Муезерка — река в России, приток Чирка-Кеми.

См. также 
 Муезерский посёлок.
 Муезерский район.